Chiesa di Santa Maria Lauretana a Brione sopra Minusio (Canton Ticino, Svizzera)
Chiesa di Santa Maria Lauretana a Broglio (Canton Ticino, Svizzera)
Chiesa di Santa Maria Lauretana a Ortì inferiore, frazione di Reggio Calabria
Chiesa di Santa Maria Lauretana a Sonogno (Canton Ticino, Svizzera)

Pagine correlate
Chiesa della Madonna di Loreto
Cappella della Madonna di Loreto
Chiesa di Santa Maria di Loreto
Chiesa di Nostra Signora di Loreto